La saison 2006 de Pervy Divizion est la quinzième édition de la deuxième division russe. Elle prend place du  au .

Vingt-deux clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent à deux reprises, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les cinq derniers du classement sont relégués en troisième division tandis que les deux premiers sont directement promus en première division.

Le FK Khimki remporte la compétition et est promu en première division. Il est accompagné par son dauphin le Kouban Krasnodar.

À l'autre bout du classement, l'Angoucht Nazran termine dernier du classement avec treize points en quarante-deux matchs. Les autres relégables sont le Metallourg Krasnoïarsk, le FK Orel, le Fakel Voronej et le Spartak Nijni Novgorod. À l'issue de la saison, le Volgar Astrakhan, le Dinamo Makhatchkala et le Lada Togliatti se voient tous retirer leurs licences professionnelles et sont exclus de la compétition.

Le meilleur buteur de la compétition est Ievgueni Alkhimov de l'Oural Iekaterinbourg avec trente-quatre buts inscrits. Il est suivi par Robert Zebelyan du Kouban Krasnodar et Dmitri Akimov du Sibir Novossibirsk qui en comptabilisent tous deux vingt-trois.

Participants 
Un total de vingt-deux équipes participent au championnat, quatorze d'entre elles étant déjà présentes la saison précédente, auxquelles s'ajoutent un relégué de première division, le Terek Grozny, ainsi que six promus de troisième division, que sont l'Angoucht Nazran, le Baltika Kaliningrad, le Lada Togliatti, le Machouk-KMV Piatigorsk, le Metallourg Krasnoïarsk, le Saliout-Energia Belgorod et le Sodovik Sterlitamak, qui remplacent les promus et relégués de l'édition précédente.

Parmi ces clubs, le FK Khimki est celui présent depuis le plus longtemps avec une participation ininterrompue en deuxième division depuis 2001, suivi du SKA-Energia Khabarovsk présent depuis 2002, et de l'Anji Makhatchkala en lice depuis 2003.

La pré-saison est marquée par les retraits de l'Alania Vladikavkaz, relégué de première division, et du Lokomotiv Tchita, quinzième la saison passée, qui se voient retirer leurs licences professionnelles. Ils sont remplacés par le Lada Togliatti et le Machouk-KMV Piatigorsk, deuxièmes de leurs groupes respectifs de troisième division.

Légende des couleurs

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème classique de points (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0). Pour départager les équipes à égalité de points, on utilise les critères suivants :
 Nombre de matchs gagnés
 Confrontations directes (points, matchs gagnés, différence de buts, buts marqués, buts marqués à l'extérieur)
 Différence de buts générale
 Buts marqués (général)
 Buts marqués à l'extérieur (général)

|}

Résultats 

|}

Meilleurs buteurs

Notes et références

Liens externes 
  Saison 2006 sur le site de la RSSSF.
  Saison 2006 sur FootballFacts.ru.
  Saison 2006 sur WildStat.ru.

2006
Russie
Football en Russie en 2006